Panatta è un cognome italiano che può indicare:

Adriano Panatta, tennista, (1950)
Claudio Panatta, tennista, (1960)
Emanuela Panatta, danzatrice e attrice teatrale, (1977)